Pfältzer ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Pfältzer (1911–1942), deutscher Kriegsdienstverweigerer
 Marianne Sin-Pfältzer (1926–2015), deutsche Fotografin

Siehe auch:
 Moritz Pfälzer